Al-Futuwwa peut désigner :
 al-Futuwwa, mouvement politique nationaliste irakien fondé en 1939 ;
 al-Futuwwa, mouvement de jeunesse paramilitaire arabe palestinien affilié aux al-Husseini ;
 Al Futuwa Deir ez-Zor, club de football syrien.

Futuwwa peut désigner :
 Futuwwa, nom donné à des confréries de jeunesse dans le Moyen-Orient médiéval.